Lergrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lergrundet (Kökar, Åland), 
 Lergrundet, Ingå, Nyland, 
 Lergrundet, Borgå, Nyland,

Se även
Lergrund
Lergrunden
Norra Lergrundet

Robotskapade Finlandförgreningar